Okręty US Navy o nazwie USS  "Exultant":

 Pierwszy USS "Exultant" (AMc-79) był trałowcem typu Accentor, był w służbie w latach 1942-1962. 
 Drugi USS "Exultant" (AM-441) był trałowcem typu Aggressive, był w służbie w latach 1954-1993. 

Exultant